NGC 6383 est un très jeune amas ouvert situé dans la constellation du Scorpion. Il a été découvert par l'astronome britannique John Herschel en 1834. Herschel a observé ce même amas trois années plus tard le , mais il ne s'est pas rendu compte qu'il l'observait de nouveau. L'amas a fait l'objet d'une deuxième entrée au New General Catalogue sous la désignation NGC 6374.

Identification de NGC 6383 
Plusieurs sources consultées s'entendent sur le doublon NGC 6383/NGC 6374. Cependant, la base de données Simbad et le site WEBDA soutiennent que NGC 6374 est un amas situé dans une autre région du ciel près de la position de NGC 6383. Soulignons aussi une particularité de la base de données HyperLeda : l'image montrée pour NGC 6374 est celle ce l'amas NGC 6383 et celle pour NGC 6383 est l'étoile au brillante au centre de l'amas. D'ailleurs, HyperLeda soutient que NGC 6383 est l'étoile HD159176.

Caractéristiques 
NGC 6383 est situé dans la constellation du Scorpion. Cet amas est à  du système solaire et il s'approche de nous à une vitesse de . Selon les dernières estimations, l'âge de cet amas est de 9,16 millions d'années et sa taille apparente est de 20", ce qui, compte tenu de la distance et grâce à un calcul simple, équivaut à une taille réelle d'environ 22 années-lumière. 

Selon la classification des amas ouverts de Robert Trumpler, cet amas renferme moins de 50 étoiles (lettre p) dont la concentration est faible (IV) et dont les magnitudes se répartissent sur un grand intervalle (le chiffre 3). D'après les données du catalogue Lynga, l'amas est composé de 40 étoiles.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets du NGC

Liens externes 

 NGC 6383 sur le site du professeur C. Seligman

6383
Constellation du Scorpion
Amas ouvert
Objet céleste découvert en 1834
Objet céleste découvert par John Herschel